

Cinema 
Cross My Heart – film del 1937 diretto da Bernard Mainwaring
Bionda fra le sbarre (Cross My Heart) – film del 1946 diretto da John Berry
Prendi il mio cuore (Cross My Heart) – film del 1987 diretto da Armyan Bernstein
 Cross My Heart - film del 2003 diretto da Avie Luthra
Cross My Heart (Les rois mongols) – film del 2017 diretto da Luc Picard

Letteratura 
Punto debole (Cross My Heart) – romanzo di James Patterson del 2013

Musica 
 Cross My Heart – singolo degli Eighth Wonder del 1988